Värska (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Värska (plaats), plaats in Estland, gemeente Setomaa